Prva hrvatska odbojkaška liga za žene, drugi rang odbojkaškog prvenstva u Hrvatske u ženskoj konkurenciji za sezonu 2010./11. je osvojila ekipa Marina Kaštela iz Kaštel Gomilice. U ligi je sudjelovalo četrnaest klubova.

Ljestvica

Poveznice 
 Superliga 2010./11.
 Kup Hrvatske 2010.

Izvori 
 
 hou.hr, Prva HOL za seniorke 2010./11.
 Hrvatska odbojkaška udruga, Završni bilten 2010./11. , preuzeto 7. kolovoza 2014.
  

 

2010-11